В одиночному розряді тенісного турніру East West Bank Classic 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (фінал)
 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)

 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Емі Фрейзер (чвертьфінал)
 Жулі Алар (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

LA Women's Tennis Championships